Міллінг Хотспарс Футбольний клуб «Міллінг Хотспарс» або просто Міллінг Хотспарс () — свазілендський футбольний клуб, який базується у місті Манзіні.
 Хотспарс (футбольний клуб) Футбольний клуб «Хотспарс» або просто «Хотспарс» () — професіональний футбольний клуб з Намібії, який представляє місто Віндгук.